Эдвард Александер Харрис (; род. 18 июля 1936, Виннипег) — канадский хоккеист и тренер; как игрок — пятикратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» (1965, 1966, 1968, 1969) и «Филадельфии Флайерз» (1975), пятикратный участник матчей всех звёзд НХЛ.

Карьера

Игровая карьера 
Начал свою карьеру в команде «Виннипег Монаркс», за который играл в течение трёх сезонов с 1953 по 1956 годы. Затем в течение семи лет играл за «Филадельфию Рамблерс» (1956—1958), «Викторию Кугарс» (1958—1959) и «Спрингфилд Индианс» (1959—1963). Играя за «Спрингфилд» он трижды выигрывал Кубок Колдера в 1960, 1961 и 1962 годах.

Затем отправился играть за «Кливленд Баронз» — фарм-клуб «Монреаль Канадиенс», с котором в 1964 году он выиграл свой четвёртый Кубок Колдера. По итогам того сезона он получил Эдди Шор Эворд — награду, как лучшему защитнику лиги. По окончании сезона он стал игроком «Канадиенс», с которым он выиграл четыре Кубка Стэнли. В 1970 году покинул «Канадиенс» и перешёл в команду «Миннесота Норт Старз», где стал капитаном команды; играл за «Норт Старз» в течение трёх сезонов.

В ноябре 1973 года был обменян в «Детройт Ред Уингз», где стал альтернативным капитаном. В феврале 1974 года Харрис вошёл в сделку по обмену игроков в «Сент-Луис Блюз» в котором он играл до конца сезона. По окончании сезона перешёл в «Филадельфию Флайерз», с которой выиграл в 1975 году свой пятый Кубок Стэнли в карьере и по окончании сезона завершил хоккейную карьеру.

Тренерская карьера 
По окончании карьеры с 1975 по 1977 годы работал главным тренером «Миннесоты Норт Старз».

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Спрингфилд Индианс»
Игроки «Кливленд Баронз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Миннесота Норт Старз»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккейные тренеры Канады
Тренеры «Миннесота Норт Старз»